Slaget vid Beersheba kan avse ett av följande slag vid Beersheba:

 Slaget vid Beersheba (1917) – del av slaget om Sinai under första världskriget
 Slaget vid Beersheba (1948) – del av Operation Yoav i 1948 års arab-israeliska krig